Dokonemertes är ett släkte av slemmaskar. Dokonemertes ingår i familjen Cerebratulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Dokonemertes